«Избавитель» () — югославский научно-фантастический фильм, снятый режиссёром Крсто Папичем в 1976 году на студии «Кроација филм».

Фильм снят по мотивам рассказа «Крысолов» Александра Грина.

Сюжет 
Безработный писатель случайно узнаёт, что одна из разновидностей крыс, владеющих способностью превращаться в людей, объединилась, выдаёт себя за людей, незаметно и постепенно готовится к захвату нашего мира… Обнаружив, что их тайна раскрыта, крысы берут его в плен и доставляют к своему предводителю — Избавителю. Писателю удаётся сбежать, но позже он с удивлением понимает, что среди многих его друзей и знакомых, скрываются крысы под человеческими масками.

В ролях 
 Ивица Видович — Иван Гайский
 Мирьяна Мажурек — Соня Бошкович
 Релья Башич — Избавитель / Градоначальник
 Фабиян Совагович — Профессор Мартин Бошкович
 Илия Ивезич — начальник полиции
 Бранко Спольяр — Рупчич
 Петар Добрич — тамада на вечеринке
 Эдо Перосевич — полицейский
 Ана Герцегония — продавщица детской обучи
 Звонимир Ференциц — издатель
 Зденка Трах — хозяйка
 Борис Фестини — аптекарь
 Мирка Боман — ответственный за чистоту города

Награды 
 В 1982 году на фестивале кинофантастики Fantasporto в Порту фильм стал лауреатом Главного приза за лучший полнометражный фильм.
 Фильм в 1977 был номинирован в категории Лучший иностранный фильм на 49-й церемонии вручения премии Оскар от СФРЮ, но не прошёл отбора.
 В 1999 году по опросу хорватских кинокритиков, был признан одним из лучших фильмов в истории хорватского кино.

Ссылки 
 

Фильмы ужасов Югославии
Фантастические фильмы 1976 года
Фильмы ужасов 1976 года
Научно-фантастические фильмы ужасов
Научно-фантастические фильмы
Экранизации произведений Александра Грина
Фильмы Крсто Папича
Фантастические фильмы Югославии